Ludwig Wachler kan syfta på bland andra:

* Ludwig Wachler (1767–1838), tysk litteraturhistoriker
 Ludwig Wachler (1835–1908), tysk jurist och ämbetsman